The Drunkard – film del 1935 diretto da Albert Herman
La città accusa (La Pocharde, titolo inglese The Drunkard) – film del 1953 diretto da Georges Combret
The Drunkard – cortometraggio del 2004 diretto da Julie Eshbaugh